Ciència
Esdeveniment apocalíptic, un esdeveniment amb el potencial d'erradicar completament l'espècie humana
Màquina apocalíptica, un enginy amb la capacitat de destruir la vida a la Terra o la Terra mateixa
 Mitologia i religió
 L'Apocalipsi, l'últim llibre del Nou Testament
 L'Harmagedon, batalla final abans del Judici Final
Ragnarök, batalla final de la mitologia escandinava
 Televisió: La fi del món (Doctor Who), els episodis de la sèrie Doctor Who amb aquest nom